Смурфики — существа, придуманные и нарисованные бельгийским художником Пьером Кюллифором.

Фильмы 
 Смурфики (2011) — семейный комедийный фильм Раджа Госнелла о смурфиках.
 Смурфики 2 (2013) — американский комедийный фэнтезийный семейный фильм о смурфиках.
 Смурфики: Затерянная деревня (2017) — американский семейный анимационный фильм режиссёра Келли Эсбёри.

Сериалы 
 Смурфики (1981—1989) — американо-бельгийский анимационный сериал, состоящий из 9 сезонов.
 Смурфики (2021—н.в) — бельгийский анимационный сериал.

Игры 
 The Smurfs (1994) — компьютерная игра в жанре платформер.
 The Smurfs Travel the World (1995) — компьютерная игра в жанре платформер.
 Смурфики 2 — компьютерная игра в жанре Платформер.

См. также 
 Список персонажей «Смурфики»